Lave Urne er navnet på flere personer:

 Lave Johansen Urne (død 1559) – dansk adelsmand
 Lave Clausen Urne til Bæltebjerg (1539 – 1623) – dansk adelsmand